Příjmení Sitek nese více různých osobností:

 Agnieszka Siteková (* 1973) – polská divadelní a filmová herečka
 David Andrew Sitek (* 1972) – americký hudebník a hudební producent
 Ján Sitek (* 1956) – slovenský politik